Bonhof bezeichnet

 Bonhof (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Bonhof (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bonhof ist der Familienname von

 Rainer Bonhof (1952), niederländisch-deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Bonhoff
 Bonnhof